Староалександровка — название населённых пунктов в России:

 Староалександровка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Староалександровка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Староалександровка — село в Ярковском районе Тюменской области.

См. также 
 Старая Александровка